Senarens steht für:

 Sénarens, französische Gemeinde im Département Haute-Garonne

Familienname:
 Luis Senarens (1863–1939), US-amerikanischer Schriftsteller und Herausgeber